

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 20, w tym 4 podstawowe
 Polanka – część miasta Krosno
 Polanka – część miasta Włocławek
 Polanka – część wsi Szczytnica w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Warta Bolesławiecka
 Polanka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Ruja
 Polanka – część wsi Szyba w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Nowe Miasteczko
 Polanka – część wsi Natolin Kiernoski w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Kiernozia
 Polanka – część wsi Przygłów w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Sulejów
 Polanka – część wsi Sobolów w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Polanka – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice
 Polanka – przysiółek wsi Zabrzeż w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Polanka – przysiółek wsi Łazy Brzyńskie w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Polanka – część wsi Łomnica-Zdrój w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Piwniczna-Zdrój
 Polanka – część wsi Przysietnica w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Polanka – przysiółek wsi Stryszawa w woj. małopolskim, w pow. suski, w gminie Stryszawa
 Polanka – osada wsi Wola Rogowska w woj. małopolskim, w pow. tarnowski, w gminie Wietrzychowice
 Polanka – część wsi Leśniewo Górne w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Grudusk
 Polanka – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Sztum
 Polanka – część wsi Istebna w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Istebna
 Polanka – część wsi Rajcza w pow. żywieckim, w gminie Rajcza
 Polanka – osada w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód

Miejscowości na Ukrainie 
 Polanka – osiedle typu miejskiego, w obwodzie żytomierskim, w rejonie baranowskim
 Polanka – wieś w obwodzie lwowskim

Miejscowości na Litwie 

 Polanka – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w starostwie Daugieliszki Nowe.

Miejscowości na Białorusi 

 Polanka – chutor w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.

Wzniesienia 
 Polanka (722 m) – góra w Beskidzie Niskim, położone w woj. małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Krynica-Zdrój
 Polanka (547 m) – góra w Grzbiecie Wschodnim Gór Kaczawskich
 Polanka (56 m) – wzniesienie na Równinie Gryfickiej, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w gminie Siemyśl

Inne 
 Polanka – potok, dopływ Stradomki
 Polanka – potok, dopływ Kwisy
 Polanka – nazwa dzielnicy w południowo-zachodniej części Krosna
 Polanka – nazwa osiedla w północnej części Wrocławia
 Polanka – osiedle w Poznaniu
 Polanka – dawna wieś na Ukrainie (rejon sokalski)
 Polanka – osiedle typu miejskiego w obwodzie żytomierskim na Ukrainie

Zobacz też 
 Polanka Hallera
 Polanka Horyniecka
 Polanka Wielka